Kuha kan syfta på:

 Kuha-klass (minsvepare, 1941) – en fartygsklass bestående av små minsvepare som tjänstgjorde i den finländska marinen under det andra världskriget
 Kuha-klass (minsvepare, 1974) – en fartygsklass bestående av minröjare som används av den finländska marinen
 Kuha (ö), Kides, Norra Karelen, Finland